Az 1982–1983-as osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetvenkettedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien az 1982-83-as szezon bajnoka.
 A Rapid Wien részt vett az 1983–84-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Wacker Innsbruck részt vett az 1983–84-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 Az Austria Wien és a Sturm Graz részt vett az 1983–84-es UEFA-kupában.
 A First Vienna FC és az 1. Simmeringer SC kiesett a másodosztályba (Erste Liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok